Okręty US Navy o nazwie USS  "Ortolan":
 Pierwszy "Ortolan" (AM-45) był trałowcem typu Lapwing, służył w latach 1919 - 1947.
 Drugi "Ortolan" (AMCU-34) był dużą barką desantową piechoty, który był w służbie w latach 1944 - 1955.
 Trzeci "Ortolan" (ASR-22) był dwukadłubowym podwodnym pojazdem ratowniczym, który był w służbie w latach 1973 - 1995.

Bibliografia 

Ortolan